Lauret est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Lauret (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Lauret (Landes), commune française du département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Lauret (Gers), ancienne commune française du Gers, rattachée à Sainte-Gemme.

Patronyme 

 Georges Lauret  (1904-1996), Juste parmi les Nations
 Daniel Lauret  (né en 1949), écrivain français,
 Edmond Lauret  (né en 1949), homme politique français,
 Emmanuel Lauret  (1809-1882), peintre français
 Jennifer Lauret  (née en 1980), actrice française,
 Wenceslas Lauret (né en 1989), joueur de rugby à XV français.
 Mathieu Lauret, acteur et producteur pornographique

Autres 

 Château de Lauret à Sainte-Gemme dans le département du Gers, en région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France